Arthur Dandelot (1864-1943), critique musical français ;
 Georges Dandelot (1895-1975), compositeur et pédagogue français ;
 Pierre Dandelot (1910-2007), sculpteur, illustrateur et zoologiste français.